De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1971-1974 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 29 april 1971. De zittingsperiode ging in op 11 mei 1971 en liep af op 17 september 1974.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 29 april 1971

KVP (22 zetels)
Jan Niers, fractievoorzitter
Dien Cornelissen
Jo Franssen
Jacques Gooden
Louis Horbach
Piet de Jong
Gerard van der Kruijs
Bert van Kuik
Henk Letschert
Frans van der Maden
Jan Maenen
Gérard Mertens
Willem Russell
Cees Schelfhout
Norbert Schmelzer
Fons van der Stee
Piet Steenkamp
Jan Teijssen
Theo Thurlings
Wim Vergeer
Nico Vugts
Dick de Zeeuw

PvdA (18 zetels)
Jan Broeksz, fractievoorzitter
Edward Brongersma
André Kloos
Gerard Kolthoff
Bram Koopman
Adri Maaskant
Bob Mater
Eibert Meester
Gerard Nederhorst
Maarten de Niet
Bertus de Rijk
Eef Steenbergen
Maurits Troostwijk
Rien Verburg
Anne Vermeer
Hugo Versloot
Irene Vorrink
Jan Zoon

VVD (8 zetels)
Harm van Riel, fractievoorzitter
Jan Baas
Hendrik Jan Louwes
Carel Polak
Ym van der Werff
Bob de Wilde
Johan Witteveen
Guus Zoutendijk

ARP (7 zetels)
Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman, fractievoorzitter
Wil Albeda
Wiert Berghuis
Piet Boukema
Isaäc Arend Diepenhorst
Piet Elfferich
Pieter Tjeerdsma

CHU (7 zetels)
Johan van Hulst, fractievoorzitter
Jan Beerekamp
Eddy de Geer van Oudegein
Jan Heij
Frederik Piket
Dirk Rijnders
Klaas de Vries

D'66 (6 zetels)
Bert Schwarz, fractievoorzitter
Wiebe Draijer
Doeke Eisma
Arnold Martini
Henk Rang
Paula Wassen-van Schaveren

CPN (3 zetels)
Kees IJmkers, fractievoorzitter
Tom Boekman
Wessel Hartog

PPR (2 zetels)
Jacques Tonnaer, fractievoorzitter
Michel van Hulten

PSP (1 zetel)
Hein van Wijk, fractievoorzitter

SGP (1 zetel)
Cor van Dis sr., fractievoorzitter

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 29 april 1971 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd. 
 Kees IJmkers (CPN) werd verkozen door kiesgroepen II, III en IV. Hij opteerde voor kiesgroep III. In kiesgroep II werd hij vervangen door Wessel Hartog en in kiesgroep IV door Tom Boekman.
 J.A. Nagtegaal (D'66) nam zijn benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd Henk Rang geïnstalleerd.
 A. Smit (PvdA) nam zijn benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd Gerard Nederhorst geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1971 
 6 juli: Norbert Schmelzer (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Biesheuvel I. Op 24 augustus dat jaar werd Joop Kaulingfreks in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 14 juli: Fons van der Stee (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Biesheuvel I. Op 24 augustus dat jaar werd Frits Terwindt in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 28 juli: Cees Schelfhout (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het kabinet-Biesheuvel I. Op 24 augustus dat jaar werd Wim Schuijt in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 15 september: Dien Cornelissen (KVP) nam ontslag vanwege haar benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 21 september dat jaar werd Hein Maeijer in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1972 
 18 april: Jan Niers (KVP) werd als fractievoorzitter van zijn partij opgevolgd door Piet de Jong.
 10 mei: Jan Niers (KVP) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Overijssel. Op 16 mei dat jaar werd Jan Reijnen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 7 december: Michel van Hulten (PPR) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 16 januari 1973 werd Marius Agterberg in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1973 
 5 januari: Cor van Dis sr. (SGP) overleed. Op 13 februari dat jaar werd Koert Meuleman in de ontstane vacature geïnstalleerd; dezelfde dag volgde hij van Dis sr. op als fractievoorzitter van de SGP.
 11 mei: Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl. Op 19 september dat jaar werd Jan Christiaanse in de ontstane vacature geïnstalleerd. Als fractievoorzitter van de ARP werd de Gaay Fortman op 18 juni 1973 opgevolgd door Wil Albeda.
 11 mei: Irene Vorrink (PvdA) nam ontslag vanwege haar benoeming tot minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Den Uyl. Op 10 juli dat jaar werd Willy Kweksilber in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 september: Johan Witteveen (VVD) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Op 25 september dat jaar werd Guus van Hemert tot Dingshof in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 17 september: Bert Schwarz (D'66) nam ontslag als fractievoorzitter van zijn partij. Hij werd een dag later opgevolgd door Paula Wassen-van Schaveren.

1974 
 14 april: Jan Beerekamp (CHU) overleed. Op 4 juni dat jaar werd Sieto Robert Knottnerus in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1971-1974